Кинан:
 Кинан, Джозеф Генри (24 августа 1900 — 17 июля 1977) — американский учёный, автор ставших классическими учебников по термодинамике.
 Кинан, Катрина (род. 1971) — новозеландская спортсменка и тренер по крикету, игрок национальной сборной.
 Майк Кинэн (; род. 1949) — канадский хоккейный тренер и бывший хоккеист.
 Кинан, Мэйнард Джеймс (англ. Maynard James Keenan, настоящее имя Джеймс Херберт Кинан; род. 1964) — вокалист рок-группы Tool с 1990 года.